Gronkowski – polskie nazwisko

Amerykańscy sportowcy polskiego pochodzenia:
 Chris Gronkowski (ur. 1986) – amerykański futbolista polskiego pochodzenia
 Dan Gronkowski (ur. 1985) – amerykański futbolista polskiego pochodzenia
 Ignatius Gronkowski (1897–1964) – amerykański kolarz, olimpijczyk 1924 polskiego pochodzenia
 Rob Gronkowski (ur. 1989) – amerykański futbolista polskiego pochodzenia

oraz:
 Joanna Rawik primo voto Gronkowska (ur. 1934) – polska piosenkarka, aktorka
 Stanisław Gronkowski (1922–2004) – polski aktor

Zobacz też 
 Gronków